Състезанията по фигурно пързаляне на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в Зимния дворец на спорта „Айсберг“, Сочи.

За първи път в програмата на олимпиадата е включено отборно състезание.

Програма 
Разписание на петте дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Отборно

Спортни двойки

Мъже

Танцови двойки

Жени

Източници 

Състезания по фигурно пързаляне
Зимни олимпийски игри 2014
Фигурно пързаляне в Русия